Мілт Шмідт (,  5 березня 1918, Кіченер —  4 січня 2017, Бостон, США) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Згодом — хокейний тренер.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1936 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 15 років (з перервою на військову службу під час Другої світової війни), провів, захищаючи кольори команди «Бостон Брюїнс».

Тренерська робота 
Одинадцять років тренував клуб «Бостон Брюїнс» (після відставки до початку 70-х був генеральним менеджером клубу) та два роки «Вашингтон Кепіталс».

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 1939 та 1941, як гравець, 1970 та 1972, як генеральний менеджер.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1940, 1947, 1951.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1947, 1948, 1951, 1952.
 Пам'ятний трофей Гарта — 1951.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1952.
 Трофей Лестера Патрика — 1996.

Входить до числа 100 найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News під 28 номером.

Статистика

Клубні виступи

Тренерська статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Тренери «Бостон Брюїнс»
Тренери «Вашингтон Кепіталс»
Члени зали слави хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Померли в Бостоні
Уродженці Кіченера
Німці Канади